

Philosophie 
 Ubuntu, notion humaniste originaire du Sud de l'Afrique qui pourrait être traduite par « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous »

Informatique 
 Ubuntu, distribution Linux, c'est-à-dire un système d'exploitation, destinée aux ordinateurs personnels ;
 Ubuntu Foundation, fondation soutenant la distribution Ubuntu ;
 Ubuntu, police d'écriture créée pour la distribution Ubuntu.

Autres 
 Ubuntu Cola, soda d'origine britannique, certifié commerce équitable

Notes et références